Die Virginia Slims of Palm Springs 1991 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Palm Springs (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 23. Februar bis zum 3. März 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Indian Wells